

Patronymes 

 David McTaggart (1932–2001), est un environnementaliste canadien.
 J. M. E. McTaggart (1866–1925), est un philosophe anglais.
 Richard McTaggart (1935–), est un boxeur écossais.

Homonymie de patronyme